Alfabetização de dados ou literacia de dados é a capacidade de ler, gerenciar, analisar e argumentar por meio de dados. Assim como a alfabetização como um conceito geral, a alfabetização em dados concentra-se nas competências envolvidas no trabalho com dados. No entanto, não é semelhante à capacidade de ler textos, uma vez que requer certas habilidades que envolvem a leitura e a compreensão de dados, também conhecidos como informações.

História 
Como a coleta e o compartilhamento de dados têm se tornado rotina e a análise de dados e de big data é um assunto constante nas notícias, negócios, governo e sociedade, torna-se cada vez mais importante para os estudantes, cidadãos e leitores terem alguma literacia de dados. O conceito está associado à ciência de dados, que se preocupa com a análise de dados, geralmente por meios automatizados, e a interpretação e aplicação dos resultados.

A literacia em dados distingue-se da literacia estatística, uma vez que envolve a compreensão do que os dados significam, incluindo a capacidade de ler gráficos e tabelas, assim como tirar conclusões dos dados. A alfabetização estatística, por outro lado, refere-se à "capacidade de ler e interpretar estatísticas resumidas na mídia cotidiana", como gráficos, tabelas, declarações, pesquisas e estudos.

Bibliotecas e alfabetização de dados 
Como guias para encontrar e usar informações, bibliotecários têm realizado workshops sobre alfabetização de dados para estudantes e pesquisadores, além de também trabalharem no desenvolvimento de suas próprias habilidades em alfabetização de dados.

Os recursos criados pelos bibliotecários incluem o Tutorial de Publicação e Gerenciamento de Dados do MIT, o Treinamento de Gerenciamento de Dados de Pesquisa EDINA (MANTRA), a Biblioteca de Dados da Universidade de Edimburgo e o Curso de Gerenciamento de Dados para Engenheiros Estruturais das bibliotecas da Universidade de Minnesota.

Ver também 
 Alfabetização Estatística
 Alfabetização midiática
 Literacia da informação
 Novas literacias
 Numeracia

Educação matemática
Tecnologia na sociedade
Computação e sociedade